Lismore kan syfta på följande platser:

Australien 

 Lismore, New South Wales, Lismore Municipality, 
 Lismore, Victoria – en ort i Victoria, Australien
 Lismore Municipality – en region i New South Wales, Australien

Irland 

 Lismore, Irland, Munster, Waterford,

Skottland 
 Lismore Island – en ö i Argyll and Bute, Skottland

USA 

 Lismore, Minnesota, ort, Nobles County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar